Chiesa della Madonna della Salute – chiesa di Pirano
 Chiesa della Madonna della Salute – chiesa di Teramo
 Chiesa della Madonna della Salute (Chiesetta degli Alpini) – chiesa di Zerba
 Chiesa della Madonna della Salute e di San Nicolao – chiesa di Pistoia
 Chiesa della Madonna della Salute – chiesa di Venezia